Сюко Аояма и Чжан Кайчжэнь — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Саня Мирза и Ярослава Шведова — не защищали свой титул.

Посев 

  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (Полуфинал)
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Полуфинал)

<li>  Линдсей Ли-Уотерс /  Меган Мултон-Леви (Четвертьфинал)
<li>  Элени Данилиду /  Карин Кнапп (Отказ)''

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Citi Open 2012